Partei der deutschsprachigen Belgier; tegenwoordig de ProDG
 Democratische Partij Bonaire (Partido Demokratiko Boneriano)
 Personalverband des Bundes
 Protein Data Bank
 Praktijkdiploma Boekhouden